Геолог — специалист в области геологии. Производные названия от профессии геолог.

Производные названия 
 «Геолог» — стадион в Тюмени.
 «Геолог» — название футбольного клуба «Тюмень» в 1961—1963 и 1983—1991 гг.
 «Геолог» — название ФК «Насаф» Карши в 1985—1991 годах.
 «Геолог» — мини-футбольный клуб из Нового Уренгоя.

Топонимы 
 Геолог — село в Атырауской области Казахстана.
 Геологов — село в Кызылординской области Казахстана

См. также 
 Геологический
 Геологоразведка (значения)
 Проект:Геология/Списки/Геологи
 Проект:Геология/Списки/Названо именами геологов